Вермеш () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Вермеш () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Вермеш.
 Вермеш () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Лекінца.